Laches puede estar haciendo referencia a:

 Laches, tribu indígena de Colombia
 Los Laches, barrio de Bogotá capital de Colombia.